

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Ruszcza – część miasta Kraków
 Ruszcza – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Adamów
 Ruszcza – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Połaniec
 Ruszcza-Płaszczyzna (dawn. Ruszcza) – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Łoniów